Јурт може бити:
Јурта